Der Begriff Normbrecher wird unterschiedlich verwendet:

 in der Soziologie und Rechtswissenschaft ist es eine Person, deren Verhalten im Widerspruch zu einer gesellschaftlichen oder rechtlichen Norm steht; siehe Rechtsnorm
 im sozialistischen System der DDR wurden mit dem Begriff Normbrecher Personen bezeichnet, die die Arbeitsnormen übererfüllten, und damit den Anlass für die Verschärfung der Arbeitsnorm gaben.